Cruz de hierro puede referirse a:

 Cruz de Hierro, condecoración militar de Prusia y Alemania.
 Cruz de Hierro (León), crucero del Camino de Santiago Francés (España).
 La cruz de hierro, película de guerra.
 Cruz de Hierro (pico), Pico más alto de la Sierra de Ojos Albos en Ávila, España.